Греве  () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Греве, Алексей Иванович (в монашестве Никон; 1895—1983) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Бруклинский и Манхэттенский.
 Греве, Георг (род. 1973) — писатель, программист.
 Греве, Николай Романович (1853—1913) — российский вице-адмирал.
 Греве, Ян (1877—?) — нидерландский конькобежец.

Топонимы 
 Греве — датская коммуна в составе области Зеландия. 
 Греве-ин-Кьянти — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

См. также 
 Греве Странн — город в коммуне Греве области Зеландия (Дания), административный центр коммуны Греве.
 Пещера Братьев Греве — пещера и памятник природы регионального значения, расположенный в Сокольих горах, на берегу реки Волга в черте города Самара.